Reduktion steht für:

 Reduktion (Chemie), Reaktionsart
 Reduktion (Messung), Korrektur einer Messgröße
 Reduktion, Grundbegriff in der Phänomenologie Edmund Husserls  
 Reduktion (theoretische Informatik), Methode der Zurückführung eines Problems auf ein anderes
 Reduktion (Wein), chemische Reaktion während der Weinherstellung
 Reduktion, Eindicken durch längeres Kochen, siehe Reduzieren
 Reduktion, wissenschaftliches Weltbild, siehe Reduktionismus
 Reduktion, vereinfachte Darstellung in Bildung und Wissenschaft, siehe Komplexitätsreduktion
 Reduktion, in Südamerika eine für die indigene Bevölkerung angelegte Siedlung, siehe Jesuitenreduktion
 Reduktion (Elliptische Kurve), Reduktion elliptischer Kurven in der arithmetischen Geometrie

Siehe auch:

 Reduzierung (Rohrstück)